negozio unilaterale nel linguaggio giuridico
una decisione unilaterale nel linguaggio comune